Sikking ist der Familienname folgender Personen:

 James Sikking (* 1934), US-amerikanischer Schauspieler
 Maarten Sikking (1948–2009), niederländischer Hockeyspieler